Kyle Bauman (né le  à Apopka, dans l'état de la Floride aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2017 avec les Reign d'Ontario dans la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2010-2011 || Stars de Rochester ||  ||45 ||17 ||11 ||28 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Hitmen de Jersey || EJHL ||28 ||5 ||15 ||20 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Wildcats de Wichita Falls || NAHL ||60 ||26 ||16 ||42 ||38 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2013-2014 || Wildcats de Wichita Falls || NAHL ||58 ||21 ||20 ||41 ||54 ||3 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2014-2015 || Beavers de Bemidji State || WCHA ||30 ||8 ||8 ||16 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2015-2016 || Beavers de Bemidji State || WCHA ||39 ||7 ||13 ||20 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Beavers de Bemidji State || WCHA ||41 ||13 ||10 ||23 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Beavers de Bemidji State || WCHA ||38 ||9 ||21 ||30 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Reign d'Ontario || LAH ||6 ||1 ||1 ||2 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2018-2019 || Reign d'Ontario || LAH ||67 ||5 ||13 ||18 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Wild de l'Iowa || LAH ||34 ||3 ||5 ||8 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Americans d'Allen || ECHL ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

Notes et références 

Attaquant de hockey sur glace
Naissance en avril 1993
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Americans d'Allen
Joueur du Reign d'Ontario (LAH)
Joueur du Wild de l'Iowa